Все́волод Никола́евич Петро́в:
 Петров, Всеволод Николаевич (1883—1948) — военный министр Украинской народной республики, историк.
 Петров, Всеволод Николаевич (1912—1978) — советский, русский искусствовед, писатель, мемуарист, музейный деятель, знаток русского искусства.